

Населені пункти та їхні частини
 Боґуслав — село в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Боґуслав — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Боґуслав — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Боґуслав — частина міста Яроцин у Яроцинському повіті Великопольського воєводства

Див. також 
 Богуслав (значення)

pl:Bogusław (ujednoznacznienie)

Примітки